Ikushima ist der Name

 eines historischen Kabuki-Schauspielers, siehe Ikushima (Kabuki)
 einer japanischen Insel, siehe Ikushima (Insel)
 eines nach der Insel benannten Truppentransporter im Zweiten Weltkrieg, siehe Ikushima Maru

Der zum Weltnaturerbe zählende Zedernwald von Yakushima wird oft irrtümlich als Wald von Ikushima angegeben.